Действующие чемпионы турнира Боб и Майк Брайан подтвердили свой титул. Для американцев это стало 4-й в карьере победой на кортах «Мельбурн парка» (2006, 2007, 2009, 2010). Всего же за последние 7 турниров Брайаны играли в 6 из 7 финалов (в 2004 и 2005 годах они уступали в финале).

Сеяные 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Даниэль Нестор  /  Ненад Зимонич (Финал)
  Лукаш Длоуги  /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Первый круг)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Третий круг)
  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк (Первый круг)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Второй круг)
  Марсель Гранольерс /  Томми Робредо (Второй круг)

<ol start="9">
 Кристофер Кас /  Дик Норман (Первый круг)
 Юлиан Ноул /  Роберт Линдстедт (Первый круг)
 Симон Аспелин /  Пол Хенли (Третий круг)
 Марсело Мело /  Бруно Соарес (Первый круг)
 Микаэль Льодра /  Энди Рам (Первый круг)
 Мартин Дамм /  Филип Полашек (Второй круг)
 Ярослав Левинский /  Трэвис Пэрротт (Первый круг)
 Джеймс Блейк /  Марди Фиш (Снялись с турнира)
 Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер ''(Третий круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира

Взрослые